Giuseppe Catalano (1888-1981), botanico italiano
 Giuseppe Catalano (1893-?), politico italiano
 Giuseppe Catalano (1960-), calciatore italiano
 Giuseppe Catalano, sceneggiatore italiano
 Giuseppe Catalano, pittore italiano
 Giuseppe Catalano (1806-1886), studioso di diritto penale, ministro nel Regno di Sicilia (1848-1849) e rettore dell'Università di Catania (1860-1862)